Sebag est l'une des transcriptions de l'arabe  « teinturier ». Il est notamment porté par :
Frédéric Sebag, né en 1962 au Maroc, homme d'affaires français
Jean-Claude Sebag, né en 1943, avocat français, candidat à l'Élection présidentielle française de 1974
Lucien Sebag, né en 1933 à Tunis, mort à Paris en 1965, anthropologue français
Marie Sebag, née en 1986, grand maître d'échecs française
Michèle Sebag, née en 1956, chercheuse en informatique française
Paul Sebag, 1919-2004, sociologue et historien tunisien
Simon Sebag Montefiore, né en 1965, écrivain et historien britannique, spécialiste de l'histoire de la Russie
Julien Sebag, né en 1976, mathématicien français, spécialiste de la géométrie algébrique

Dérivé 
Dorothée Sebbagh (1971-), réalisatrice, scénariste et enseignante française de cinéma.
Sabbagh

Patronyme tunisien
Patronyme séfarade